Унион де Тула има више значења:

 Општина Унион де Тула (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Унион де Тула (Унион де Тула, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику